! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 186001–186100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 186101–186200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 186201–186300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 186301–186400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 186401–186500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 186501–186600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 186601–186700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 186701–186800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 186801–186900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 186901–187000 [ editare]

Lista planetelor minore (186001-187000)